Khāneh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Piranshahr (ort i Iran), Västazarbaijan, 
 Gardaneh-ye Naqqār Khāneh, bergspass, Qazvin, 

Robotskapade Iranförgreningar